Фолден:

 Фолден — бывшая коммуна в фюльке Нурланн, Норвегия.
 Фолден — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.